Bandgrijsstaart
 Streepkopgrijsstaart